Рома́н Малино́вский: Малиновский, Роман (1935—2021) — польский политический деятель периода Польской Народной Республики, лидер Объединенной крестьянской партии Польши в 1981—1989 годах.
 Малиновский, Роман Вацлавович (1876—1918) — политик начала XX века, член большевистской фракции в Думе, разоблачён как провокатор, казнён.